Сніцар Катерина Михайлівна — українська російськомовна поетеса.
 Сніцар Павло Леонідович (1976—2014) — полковник (посмертно), командир Кіровоградського стрілецького батальйону, учасник російсько-української війни.
Прізвища